Diopisthoporus är ett släkte av plattmaskar. Diopisthoporus ingår i familjen Diopisthoporidae. 

Diopisthoporus är enda släktet i familjen Diopisthoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Diopisthoporus